Il doppio del torneo di tennis Toronto Indoor 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori John Alexander e Phil Dent che hanno battuto in finale Roy Emerson e Rod Laver 3-6, 6-4, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Roy Emerson /  Rod Laver (finale)
 Terry Addison /  Colin Dibley (primo turno)
 Nikola Pilić /  Allan Stone (semifinali)

 Robert Lutz /  Stan Smith (primo turno)
 Ove Nils Bengtson /  Jim McManus (primo turno)
 Brian Gottfried /  Dick Stockton (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Toronto Indoor 1973